Forestville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Forestville (New South Wales)

in Kanada:
 Forestville (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Forestville (Connecticut)
 Forestville (Iowa)
 Forestville (Kalifornien)
 Forestville (Kentucky)
 Forestville (Maryland)
 Forestville (Michigan)
 Forestville (New York)
 Forestville (North Carolina)
 Forestville (Ohio)
 Forestville (Pennsylvania)
 Forestville (Virginia)
 Forestville (Wisconsin), im Door County
 Forestville (Town), Town(ship) im Door County, Wisconsin
 Forestville Prince (Maryland)
 Forestville Township (Fillmore County, Minnesota)